Энди Маррей — победитель турнира

Роджер Федерер защищал свой титул в качестве первого сеянного, но уступил в третьем раунде.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Новак Джокович (Финал)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Энди Роддик (Отказ)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
 ' Энди Маррей (Титул)

<li>  Станислас Вавринка (Отказ)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Томми Робредо (Второй раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Радек Штепанек (Первый раунд)
<li>  Иво Карлович ''(Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Cincinnati Masters 2008